Владимир Иванович Вукста, также известен как Голтис — профессиональный украинский путешественник, спортсмен, специалист по выживанию в экстремальных ситуациях, командор украинской команды экстремалов «EQUITES», фотограф, кинооператор, эксперт восточных единоборств, независимый эксперт-консультант по здоровому образу жизни, выживанию в экстремальных ситуациях, автор спортивно-реабилитационной методики «Исцеляющий Импульс».

Биография, профессиональная деятельность 
Родился 21 августа 1960 года в г. Норильск в семье карпатских русинов, вырос в селе Доманынци недалеко от города Ужгород. С 8 лет занимался восточными единоборствами.

С 1982 по 1987 учился в Киевский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», "тренерская деятельность по избранному виду спорта — Бокс". Научная работа посвящена принципу суперкомпенсации (сверхвосстановления) в занятиях спортом. С 1982 г по 1985 год работал инспектором по боевой и спортивной подготовке в ужгородском спортивном обществе «Динамо». Целью работы была инспекция  отделений общества и проверка боевой и спортивной подготовки офицеров МВД и силовых структур в Закарпатской области. 

С 1985 по 1992 годы был инспектором и разработчиком специализированных и профессиональных тренажёров в НИС (Научно-исследовательский сектор) при Киевском национальном лингвистическом университете, под руководством  профессора Леонида Семеновича Глузмана. 

Два года, с 1988 по 1990, вёл практические занятия с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата в специальной школе-интернате №16 в Киеве (ул. Депутатская, 1, Святошинский район). 

В 1988 году в рамках работы в НИС начинает тренировать профессиональных бодибилдеров, среди которых Сергей Отрох (завоевал чемпионский титул в 1994 году). На соревнованиях по культуризму познакомились с Чепіга Валентина Олександрівна, тренировалась под руководством Владимира Вуксты на базе клуба “Алькорн” с 1993 по 1997 года, в 1997 году Валентина Чепига завоевала первенство на чемпионате Европы по культуризму. Также в “Алькоре” Владимир Вукста тренировал других бодибилдеров: Олега Остапцова, Вадима Митрюшина, Валерия Коптенко.

С 1992 по 1994 гг., с начала организации и работы Федерации культуризма СНГ был избран секретарем федерации. 

1990 — 2000 гг. Работа специалистом по выживанию в экстремальных ситуациях, разработка методик для подготовки к экстремальным ситуациям (физическая и психоэмоциональная подготовка). Наработки и исследования публиковал в журнале “Досье секретных служб”. Разработка, опробование и систематизация авторской методики спортивно-оздоровительной методики «Исцеляющий Импульс» (физические упражнения, питание, голодание). Углубленное изучение анатомии, физиологии, биохимии, медицины.

В 1992 — 1993 гг. (зима — весна) на протяжении 4-х месяцев работал добровольцем-спасателем в немецких Альпах, г. Мюнхен.

В 1997 г. с Александром Комаровым принимали участие в нескольких этапах гонки Transcarpathian Trofi.

1998 по н.в. Основатель и командор команды профессиональных путешественников и экстремалов EQUITES. 8 экспедиций в Африку. Подготовка экспедиций и программы-продвижения «10 шагов к Африке». Фотограф и оператор. Автор документальных фильмов (сценарист, оператор и монтажёр), среди которых «Африка — путь к себе», призёр тематического фестиваля новаторского кино в Дании, Гран-при за фильм о велосипедном путешествии по Африке. 

2006 — по н.в. Проводит тренинги и семинары по собственной спортивно-оздоровительной методике «Исцеляющий Импульс», тренинги по выживанию в экстремальных условиях, тренинги по реабилитации после спортивных травм, при нарушении функции опорно-двигательного аппарата.

2012 — по н.в. Проект «Эквитес и друзья». Экспедиции в Намибию, Мадагаскар, Перу, Эфиопию, Мексику.

2013 — по н.в. «Академия Голтиса», обучение и подготовка инструкторов и тренеров по спортивно-оздоровительной методике «Исцеляющий Импульс».

Достижения и экспедиции 
1992 г. Первый опыт длительного голодания на воде, 54 дня, Киев.

1996 г. Во время поездки по Ирану за видеосъемку был задержан полицией и передан управлению безопасности, был обвинен в шпионаже в пользу США (грозила смертная казнь), находился 2 недели в камере смертников  в ожидании военного трибунала в тюрьме Главного управления безопасности Исламской Республики Иран (г. Мешхед), был оправдан. По мотивам событий была написана книга “Исповедь смертника” (редакторы К. Могильник, Д. Каратеев). 

1997 г. Совершил велосипедное путешествие по Африке 2,5 месяца: ЮАР, Свазиленд, Ботсвана, Намибия, Мозамбик, Лесото. Велосипедный переход пустыни Калахари с ограниченным количеством воды — 7 литров и 2,5 кг еды  — с Игорем Портным. Всего 8000 км. Пустыня Калахари — 850 км.

2001 — 2003 гг. Экспедиции в Африку (Ботсвана, Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Намибия, Свазиленд, Танзания, ЮАР), сбор видеоматериала — масштабная операторская работа.

2001 — 2004 гг. Игровое экстрим-шоу «КОМАНДА EQUITES» на телеканале ИНТЕР - лидер рейтингов на Украине.

2005 г. Опыт 40 дневного голодания на воде, из них 12 дней — «сухое голодание» (без питья и соприкосновения с водой) Испания, интервью после голодания.
Columbus Quest

11.2008 — 02.2009 Columbus Quest («Путем Колумба»): путешествие через Атлантический океан по маршруту первой экспедиции Христофора Колумба.

В течение 40-дневной экспедиции через Атлантический океан участники команды "Equites" провели голодание, а воду употребляли в ограниченном количестве. Владимир Вукста первые 14 дней провел «сухое голодание». Голодание членов команды проходило под наблюдением врача из Канады Адриана ван дер Варта. 

Отплытие из города Палос-де-ла-Фронтера (Испания) состоялось 28 ноября 2008 г. В канун Рождества Христова, 6 января 2009 г., яхта Команды EQUITES «Гаруда» причалила к берегам г. Самана (Доминиканская Республика).

По результатам экспедиции был выпущен часовой документально-приключенческий научно-популярный фильм «Columbus Quest»  в формате для трансляции на телеканалах National Geographic, Discovery, BBC. Жерар Депардье, исполнивший роль Христофора Колумба в фильме «1492: Завоевание рая», выступил в роли рассказчика.
2009, март Научно-практическая конференция по космонавтике. Команда EQUITES (Голтис и Константин Могильник) приняла участие в конференции с докладами: «Ликвидация последствий длительной гиподинамии и способы её предупреждения», «Питание в условиях длительного космического полета».

2009, 24 августа — 4 сентября Трансатлантический перелёт «Viking Quest». Самолёты: Cessna 310H, Beechcraft B-55.

Полетный маршрут: De Land / Florida → Teterboro / New Jersey → Montréal / Québec → Sept-Îles / Québec → Happy Valley — Goose Bay / Labrador → Schefferville / Québec → Iqaluit (Frobisher Bay) / Baffinland → Kangerlussuaq / Grønland → Kulusuk / Grønland → Reykjavík / Ísland → Vágar / Føroyar → Wick / Scotland→ Århus / Danmark → Warszawa / Polska → Świdnik / Polska → Rzeszów / Polska→ Львов / Украина → Жуляны / Украина.

Разработки 

 Методика долгосрочного голодания (до 14 дней без воды, до 54 дней без еды).
 Методика построения тела на основе супер-компенсации на натуральном питании для культуристов и профессиональных спортсменов.
 Спортивно-оздоровительная методика «Исцеляющий Импульс».
Методика парной бани "Баня по-русински" .
 Методика реабилитации травм и нарушений опорно-двигательного аппарата. 
 Курс выживания в экстремальных условиях и во время катастроф. 
 Курс вождения в экстремальных условиях.

Примечания

Ссылки 
 https://www.instagram.com/goltisacademy/
 Сайт Голтиса
 Видеоканал Голтиса
 Страница Голтиса в фейсбуке

Спортсмены Украины